Pöder ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Pöder (* 1967), Südtiroler Politiker (Union für Südtirol)
 Reinhold Pöder (* 1948), Tiroler Naturwissenschafter (Mikrobiologe/Mykologe)
 Rudolf Pöder (1925–2013), österreichischer Politiker (SPÖ)

Siehe auch:
 Põder
 Böder